Siegfried Buchenau ist der Name folgender Personen:

* Siegfried Buchenau (Kaufmann) (1870–1932), deutscher Kaufmann und Kunstsammler
 Siegfried Buchenau (Verleger) (1892–1964), deutscher Buchgestalter und Verleger